stark konvex steht für:

 stark konvexe Funktion
 stark konvexer Raum